Ри́та Уи́лсон (; род. 26 октября 1956) — американская актриса, певица и продюсер.

Ранние годы 
Уилсон родилась под именем Маргарита Ибрахимофф в Голливуде, Лос-Анджелес, штат Калифорния, в семье Доротеи Цику и Аллана Уилсона (при рождении Хассан Халилов Ибрахимофф). Уилсон имеет греческие корни со стороны матери и помакские со стороны отца. Её отец перешёл в православие из ислама перед вступлением в брак, сменив имя на Аллан Уилсон, которое выбрал в честь местной улицы.

Карьера 
Уилсон начала карьеру на телевидении в начале семидесятых годов, с появлений в сериалах «МЭШ» и «Счастливые дни». Она появилась в нескольких десятках фильмов, в том числе «Волонтёры», «Костёр тщеславия», «Варвары у ворот», «Рождество психов», «Неспящие в Сиэтле», «Время от времени», «То, что ты делаешь», «Подарок на Рождество», «Сбежавшая невеста», «История о нас», «Суперзвезда», «Чамскраббер», «Так себе каникулы», «Простые сложности», «Домашняя работа» и «Ларри Краун».

На телевидении она появилась в таких сериалах как «Кто здесь босс?», «Тридцать-с-чем-то», «Детективное агентство «Лунный свет»», «Фрейзер», «Хорошая жена», «Закон и порядок: Специальный корпус» и «Следствие по телу». Уилсон также выступала на Бродвейской сцене. В 2006 году она исполнила роль Рокси Харт в мюзикле «Чикаго».

Хотя Уилсон имеет многолетнюю карьеру актрисы, она поднялась на видное место как продюсер нескольких весьма успешных в прокате кинофильмов. Благодаря её усилиям на экраны вышел фильм «Моя большая греческая свадьба», независимая лента с Ниа Вардалос в главной роли, собравшая в прокате 368 млн долларов, при бюджете в размере пяти млн. Она также спродюсировала фильмы «В шоу только девушки», «Мамма миа!» и «Моё большое греческое лето».

В 2012 году Уилсон выпустила свой дебютный студийный альбом «AM/FM» на лейбле Decca Records, включающий в себя кавер-версии классических хитов 60-х и 70-х годов прошлого века.

Личная жизнь 
С 30 апреля 1988 года Уилсон замужем за актёром Томом Хэнксом. У супругов есть два сына: Честер Марлон Хэнкс (род. 4 августа 1990) и Труман Теодор Хэнкс (род. 26 декабря 1995).

В апреле 2015 года Уилсон прошла двойную мастэктомию после того, как у неё был диагностирован рак молочной железы.

12 марта 2020 года Хэнкс объявил, что он и Уилсон заразилась COVID-19 и у них появились незначительные симптомы болезни, когда он находился на съёмках фильма «Элвис» в Австралии. Они были госпитализированы в университетскую больницу Голд-Коста.

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 

Исполнители Decca Records
Лауреаты премии «Спутник»
Киноактрисы США